Dubai Tennis Championships 2022, właśc. Dubai Duty Free Tennis Championships 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2022 z cyklu Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 14–19 lutego 2022 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 768 680 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich